Монтенья́к-Сен-Іпполі́т () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Ліможа, 20 км на північний схід від Тюля.

Історія 

1-1-2022 Монтеньяк-Сен-Іпполіт і Ле-Жарден було об'єднано в новий муніципалітет Монтеньяк-сюр-Дустр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 558,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Монтеньяк-Сен-Іпполіт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтеньяк-Сен-Іпполіт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез